Émile Spilliaert (1858-1913), peintre belge, oncle de Léon Spilliaert ;
 Léon Spilliaert (1881-1946), peintre belge ;
 Marcel Spilliaert (1924-1992), joueur français de water-polo.